Lóka falu Kárpátalján, Ukrajnában
 Lóka, szanszkrit szó, fogalom az indiai vallásokban